Брин может означать следующее:

Персоналии 
 Брин, Абрам Яковлевич (1918—2004) — советский, белорусский тренер по боксу.
  (род. 1948) — австралийский спортивный функционер и игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда» (1966), президент Тасманской футбольной лиги (1992—1995).
 Брин, Бенедетто (1833—1898) — итальянский кораблестроитель и политик.
  (1936—2003) — американский католический священник, епископ Метачена (1997—2002).
 Брин, Гари (род. 1973) — ирландский футболист.
  (род. 1992) — британский игрок в боулз, чемпион Международного совета по игре в боулз в закрытых помещениях (2017).
  (род. 1945) — ирландский политик, член Палаты представителей от графства Клэр (2002—2007).
  — ирландский политик, лорд-мэр Дублина (2010—2011).
  — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Саут Сидней Рэббитоуз» (1928).
  (род. 1941) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз» и «Лос-Анджелес Рэмс».
  (1897—1978) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Варсити Блюз» (1920).
  (1888—1965) — американский цензор, администрировавший внедрение Кодекса кинопроизводства.
 
  (1935—2019) — американский пловец, чемпион Панамериканских игр в плавании на 400 м вольным стилем (1959).
 
  (1894—1969) — ирландский революционер и политик, член Палаты представителей от Типперари (1923—1927, 1932—1948) и Типперари-Саут (1948—1965).
  (род. ок. 1962) — канадский политик, мэр Сент-Джонса (с 2017).
 Брин, Израиль Абрамович (1919—2011) — советский математик, отец М. И. Брина.
  — австралийский оперный певец, лауреат Премии Хелпманна как лучший оперный исполнитель второго плана (2011, 2017, 2018).
 Брин, Крейг (род. 1990) — ирландский автогонщик, участник чемпионата мира по ралли.
  (род. 1989) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Калгари Флэймз».
  (род. 1961) — американский спортивный комментатор, лауреат Премии Курта Гауди Зала славы баскетбола в категории электронных СМИ (2020).
  (род. 1994) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (2016, 2019).
  (1902—1993) — австралийский политик, член Сената (1962—1968).
  (1933—1977) — австралийская толкательница ядра, чемпионка Австралии (1956, 1962).
  (род. 1990) — австралийская бегунья, чемпионка Австралии в беге на 100 (2010, 2012, 2015—2016), 200 м (2012).
 
  — американский журналист, главный редактор журнала The Advocate (2011—2016).
  (род. 1986) — ирландский автогонщик, чемпион Великобритании в турнире «Формула-БМВ» (2006).
  (род. 1996) — британская легкоатлетка, бронзовая медалистка Паралимпийских игр в эстафете 4×100 м в классе T35-T38 (2012).
 
 Брин, Патрисия (род. 1976) — ирландская шашистка, экс-чемпионка мира по английским шашкам.
  (род. 1969) — американский фигурист, серебряный медалист Чемпионата США в танцах на льду (1992).
  (род. 1957) — ирландский политик, член Палаты представителей от графства Клэр (2002—2020).
  — британский игрок в гэльский футбол, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Дерри (1958).
 
 Брин, Ромео (род. 1973) — филиппинский боксёр.
 
  (род. 1970) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (1998, 2009).
  (род. 1965) — канадская кёрлингистка, финалистка Чемпионата Канады в составе команды провинции Онтарио (1998, 2000).
 Брин, Томми (1912—1988) — ирландский футболист, вратарь.
 Брин, Франц Абрамович (1761—1844) — тайный советник, сенатор.
  (род. 1974) — ирландский конник, победитель Королевского международного конного шоу в составе национальной сборной (2012).
  (1908—1991) — американский политик, член Палаты представителей (1949—1951).
  (род. ок. 1956) — американский предприниматель, последний генеральный директор и председатель совета директоров компании DuPont перед её объединением с компанией Dow Chemical (2015—2017).
  (род. 1992) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «На Пирсег» (2016), брат Дэвида Брина (род. 1985).
  (род. 1963) — американский лыжник, победитель Чемпионата (1991, 1993) и Кубка мира (1993—1995) по фристайлу в лыжном балете.
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (1997).

Персонаж 
 Уоллес Брин — персонаж вселенной Half-Life 2.

Другое 
 Брин — район Манчестера в Англии.
 Брин-Келли-Ди — доисторический археологический памятник в Уэльсе на острове Англси.
 Брин-Мор-колледж — частный женский гуманитарный университет в г. Брин-Мор, Пенсильвания, США.
 Брин-Наволок — посёлок в России, расположен в Холмогорском районе Архангельской области.
 Брин — вымышленная раса инопланетян из франшизы «Звёздный путь».

См. также